Тирлянская волость — административная единица Российской Империи, затем Малой Башкирии и РСФСР.

Существовала с 05.05.1865 по 1930 годы.

Тирлянская волость входила в Верхнеуральский уезд

Транспорт 
На территории волости были построены и действовали узкоколейные Журавлиная железнодорожная ветка и Запрудовская железнодорожная ветка.

Ссылки 
 Населённые пункты Тирлянской волости

Примечания 

1860-е годы в Башкортостане
Волости Оренбургской губернии
Административные единицы, упразднённые в 1930 году
Появились в 1865 году в России